Денис Юрьевич Васин () — украинский футболист, полузащитник.

Игровая карьера 
Выпускник СДЮШОР «Торпедо» (Николаев). Начинал играть в любительской команде «Гидролизник» (Ольшанское) 1995/97, обладатель Кубка области 1996 года.

В 1997 году дебютировал в составе главной команды области СК «Николаев». Первый матч — 22 мая 1997 года СК «Николаев» — «Заря» (Луганск) — 3:0. В следующем году сыграл за николаевскую команду девять матчей высшей лиге чемпионата Украины. Дебют в «вышке» состоялся в день девятнадцатилетия Дениса — 12 сентября 1998 года «Таврия» (Симферополь) — СК «Николаев» — 2:0. Не сумев закрепиться в основном составе «корабелов», Васин продолжил карьеру в командах «Полесье» (Житомир), «Реутов» (Россия), «Черкассы».

В 2003 году переходит в симферопольскую «Таврию». Проведя в команде высшей лиги целый год, выходил на поле всего дважды, в основном оставаясь на скамейке запасных.

В 2004 году вместе с ещё одним николаевцем Сергеем Козловым играл в команде высшей лиги чемпионата Белоруссии «Неман» (Гродно).

В 2005—2007 гг. играл в составе «Динамо-ИгроСервис». В 2007 году вернулся в МФК «Николаев», где сыграв 46 матчей, довёл этот показатель суммарно до 81. Забил 4 гола.

С 2010 года выступал за любительские коллективы «Таврия» (Новотроицкое), «Колос» (Хлебодаровка).

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Энергия» Южноукраинск
Игроки ФК «Полесье» Житомир
Игроки ФК «Реутов»
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «ИгроСервис»